Złocki Potok – potok, dopływ Dunajca
 Złocki Potok – potok, dopływ Szczawnika